Tibi se poate referi la:

 Tibi, localităț din Alicante, Spania
 Tibi (film), film românesc din 2015 regizat de Dan Iliuță